Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Moscou.

Faits marquants 
 Richard Gasquet décroche le dixième titre de sa carrière sur le circuit ATP et le troisième de sa saison. 
 La paire Mikhail Elgin - Denis Istomin remporte le tournoi en double. Il s'agit du premier titre de Mikhail Elgin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Kremlin
Sport en Russie en 2013
Tennis en octobre 2013